

Hydronyme 
 Le Maroni est un fleuve d'Amérique du Sud

Toponyme 
 Saint-Laurent-du-Maroni est une commune française située dans le département de la Guyane. En 2009, elle est la deuxième commune la plus peuplée de Guyane derrière Cayenne.

Patronymes 
 Giancarlo Maroni (1893-1952), architecte italien ;
 Roberto Maroni (1955-2022), homme politique italien ;
 Sal Maroni, personnage de bande dessinée de l'éditeur DC Comics.

Audiovisuel 
 Maroni, suite de miniséries diffusée sur Arte :
 Maroni, les fantômes du fleuve.
 Maroni, le territoire des ombres.

Homonymie de patronyme